Stadio Lokomotiv o Stadio Lokomotivi o Lokomotiv Stadium può riferirsi a diversi stadi:

Bulgaria
Stadio Lokomotiv, Mezdra
Stadio Lokomotiv, Plovdiv
Stadio Lokomotiv, Sofia

Georgia
Stadio Mikheil Meskhi, precedentemente noto come Stadio Lokomotivi di Tbilisi

Russia
Stadio Lokomotiv, Čita
Stadio Lokomotiv, Irkutsk
Stadio Lokomotiv, Liski
Stadio Lokomotiv, Mosca
Stadio Lokomotiv, Nižnij Novgorod
Stadio Lokomotiv, Saratov

Ucraina
Stadio Lokomotiv, Simferopoli
RSK Olimpijs'kyj o Stadio Lokomotiv, Donec'k